Нидзё.

Персоналии:
 Нидзё (1143—1165) — император Японии.
 Нидзё (1258-?) — японская писательница
 Нидзё Ёсимото (1320—1388) — японский поэт.
 Нидзё Митихира (1288—1335) — японский чиновник.
Прочее:
 Нидзё (замок)